Acidera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rumex acetosa;
 el nombre común de la planta Rumex induratus.